Megacles, ook wel Megakles, (Oudgrieks:  / Megaklễs) is een Griekse naam, die voornamelijk voorkomt in de familie der Alkmaioniden (ook wel Alcmeoniden, Alkmeoniden). Er zijn verschillende bekende historische personen onder de naam Megacles:

 Megacles, mogelijk legendarische archont van Athene (922-892)
 Megacles (archon eponymos), archon eponymos te Athene in de 7e eeuw v.Chr. (waarschijnlijk rond 632-631), vooral bekend door zijn rol in het neerslaan van de Kylonische samenzwering. Werd vervloekt en verbannen uit Athene.
 Megacles (zoon van Alcmaeon), kleinzoon van Megacles en zoon van Alkmaion (ook wel Alcmeon, Alkmeon), ging de strijd aan met de Peisistratiden.
 Megacles (zoon van Hippocrates), kleinzoon van Megacles (zoon van Alcmaeon) en zoon van Hippocrates;
 Megacles (zoon van Clisthenes), kleinzoon van Megacles (zoon van Alcmaeon), zoon van Kleisthenes (ook wel Clisthenes van Athene);
 Megacles (zoon van Megacles), zoon van Megacles (zoon van Clisthenes);
 Megacles (grootvader van Isodice), grootvader van Isodice, de vrouw van Cimon;
Andere Grieken met deze namen:
 Megacles van Syracuse, zoon van Hipparinus, broer van Dion van Syracuse (4e eeuw v.Chr.) ;
 Megacles van Mytilene, politicus uit Mytilene;
 Megacles van Epirus, officier van Pyrrhus van Epirus (3e eeuw v.Chr.);
 Megacles (schrijver), antiek schrijver;
 Megacles (architect), architect (late 6e eeuw v.Chr.) in Olympia.
Zie ook:
SV Megacles, een omnisportvereniging uit Weert, bestaande uit:
TTV Megacles, tafeltennisvereniging
Megacles (voetbalclub), voetbalvereniging, opgegaan in MMC Weert
HV Megacles, handbalvereniging, opgegaan in HV Rapiditas
SV Megacles Gymnastiek en Volley, gymnastiek- en volleybalclub